Mawrowo – miejscowość w Macedonii Północnej
 Mawrowo – jezioro w Macedonii Północnej
 Mawrowo – park narodowy w Macedonii Północnej